Annales Museum Botanicum Lugduno-Batavi (abreujat Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi) és un llibre de botànica escrit pel botànic, micòleg, pteridòleg, briòleg i algòleg neerlandès Friedrich Anton Wilhelm Miquel. És una obra en quatre volums editats a Amsterdam en el període 1863-1869.

Publicació 
 Vol. 1, p. 1-160, 1863; 161-331, 1864;
 vol. 2, p.¹1-148, 1865; p. 149-313, 1866;
 vol. 3, p. 1-315, 1867;
 vol. 4, p. 1-96, 1868; p. 97-319, 1869

Referències

Enllaços externs 
 Descripció a IPNI
 Descripció a botanicus

Llibres de botànica